Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 32-es, továbbá 32A, 32i jelzésű villamosok:

Magyarország 

 32-es villamos (Budapest)megszűnt
 32A villamos (Budapest)megszűnt
 32i villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 32-es villamos (Bécs)megszűnt

Belgium 

 32-es villamos (Brüsszel)